

Antartide 
 Slatina Peak

Bosnia-Erzegovina 
 Srednja Slatina,  è un villaggio nel comune di Šamac
 Slatina, è un villaggio nel comune di Foča

Bulgaria 
 Byala Slatina, città bulgara 
 Slatina,  è un quartiere della capitale Sofia. 
 Slatina, è un villaggio nel comune bulgaro di Berkovica 
 Slatina, è un villaggio nel comune bulgaro di Karlovo 
 Slatina, è un villaggio nel comune bulgaro di Loveč

Croazia 
 Slatina, città della Regione di Virovitica e della Podravina

Repubblica Ceca 
 Slatina, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
 Slatina, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
 Slatina, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
 Slatina, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia
 Slatina, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
 Slatina, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
 Slatina, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
 Slatina, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
 Horní Slatina, comune del distretto di Jindřichův Hradec
 Slatina nad Úpou, comune del distretto di Náchod
 Slatina nad Zdobnicí', comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou

 Romania 
 Slatina, capoluogo del distretto di Olt
 Slatina, comune del distretto di Suceava
 Slatina-Timiș, comune del distretto di Caraș-Severin

 Serbia 
 Slatina (Čačak), un villaggio nel comune di Čačak
 Slatina (Negotin), un villaggio nel comune di Negotin

 Slovacchia 
 Slatina, comune del distretto di Levice
 Slatina nad Bebravou, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou

 Slovenia 
 Rogaška Slatina', città della Slovenia orientale